Mount Kosciusko ist der Name folgender Berge:

 Mount Kosciusko (Antarktika), Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Kosciusko, andere Schreibweise für Mount Kosciuszko, Berg in New South Wales, Australien